Voici la liste des planètes mineures numérotées de 446001 à 447000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.
Certaines dates ont une note précisant que les circonstances de la découverte renvoient aux règles définies dans la circulaire MPEC 2010-U20 du Centre des planètes mineures.

Planètes mineures 446001 à 447000

446001-446100

446101-446200

446201-446300

446301-446400

446401-446500

446501-446600

446601-446700

446701-446800

446801-446900

446901-447000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Notes et références 

Liste des planètes mineures de 400 001 à 500 000